Pespire kan syfta på:

Honduras 

 Pespire (kommun), Choluteca, 
 Pespire (ort), Choluteca,